Sergio Castellanos (Rosario, Santa Fe, Argentina, 18 de abril de 1966) es un director técnico de fútbol argentino.

Trayectoria como DT 
Desde el año 2009 hasta el año 2011 estuvo trabajando en el Club Atlético Central Córdoba (Rosario). Durante su desempeño ahí, fue Director Técnico en la 5.ªDivisión, y luego fue DT Alterno de la 1.ªDivisiónC de A.F.A, ganando el Torneo Reducido para jugar la final contra Los Andes por el ascenso.

En el año 2012, fue Director Técnico de la 4.ª y 5.ªDivisión de A.F.A. de Club Atlético San Martín (San Juan) y también Director Técnico de la 1.ªDivisión en el torneo de San Juan. 

Fue Asistente Técnico de la 1.ª División A.F.A. en Club Atlético San Martín (San Juan) entre septiembre de 2012 y marzo de 2013. 

En el año 2013, fue Director Técnico de la División Reserva de A.F.A. del mismo club. Y en el año 2013, fue Asistente Técnico de la 1.ªDivisión de A.F.A. en el Torneo Nacional B.

Trabajó en Club Atlético Central Córdoba (Rosario) en el año 2014 como Director Técnico Alterno en la 1.ªDivisión de A.F.A.

En el año 2014, fue Director Técnico de Sportivo Atlético Club, saliendo campeón del Torneo Federal B de A.F.A., ascendiendo así al Torneo Federal A de A.F.A. Continuó su desempeño como DT durante el año 2015.

Durante los años 2016 y 2017 fue Asistente Técnico en Club Centro Deportivo Municipal, participando en el Torneo de Primera División de Fútbol Peruano. Allí clasificó a la Copa Sudamericana y clasificó a la Copa Pre-Libertadores.

En el año 2017 fue Asistente Técnico en Cusco Fútbol Club (ex Club Real Garcilaso) en el Torneo de Primera División de Fútbol Peruano. Allí fue Sub Campeón del Torneo Apertura y Sub Campeón del Torneo Clausura. Clasificó a la Copa Libertadores, Fase de Grupos.

En Club Sport Huancayo fue Asistente Técnico en el Torneo de Primera División de Fútbol Peruano. Clasificó a la Copa Sudamericana.

En 2019 fue Director Técnico en Santos Fútbol Club (Perú), en el Torneo de Segunda División del Perú. Allí jugó la final para ascender a la Primera División (o Liga 1), contra Club Cienciano, tras haber logrado el 67% de los puntos jugados.

En el año 2020 fue Director Técnico de Santos Fútbol Club (Perú), en el Torneo de la Segunda División de Fútbol Peruano.

Nacidos en 1996